Бекович-Черкасский — фамилия. Бековичи-Черкасские — кабардинский княжеский род.

Известные представители рода:
 Бекович-Черкасский, Александр (ум. 1717) — руководитель военного похода в Хивинское ханство 1714—1717 годов.
 Бекович-Черкасский, Александр Николаевич (Касбулат Эльмурзович; 1748—после 1804) — полковник.
 Бекович-Черкасский, Ефим Александрович (Асланбек Каспулатович; 1794—1869) — майор, крупный землевладелец, младший брат Ф. А. Бековича-Черкасского.
 
 Бекович-Черкасский, Эльмурза Бекмурзович (ок. 1700—1765) — генерал-майор.